Le Roman de la Rose est le titre de deux œuvres poétiques : 

 Le Roman de la Rose, aussi appelé Guillaume de Dole, poème écrit par Jean Renart

 Le Roman de la Rose, poème écrit par Guillaume de Lorris et Jean de Meung